Агафа́нгел або Агата́нгел — чоловіче ім'я. Пестлива форма: Хванько.

Носії 
 Агафангел († 312) — ранньо-християнський святий, мученик з Малої Азії.
 Агафангел Вірменський — вірменський історик V століття
 Агафангел (Пашковський) (1956) — єпископ Таврійський і Одеський Російської православної церкви закордоном
 Агафангел (Саввін) (1938) — митрополит Одеський та Ізмаїльський УПЦ (МП)
 Агатангел (Соловйов) — український релігійний діяч російського походження.
 Агатангел Кримський (1871—1942) — український історик, орієнталіст.

Примітки 

Чоловічі імена грецького походження